Ма́ртин Ру́жичка (; 15 декабря 1985, Бероун) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2010 года. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Оцеларжи».

Карьера 
Мартин Ружичка начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе клуба Западной хоккейной лиги «Эверетт Силвертипс», который выбрал его во 2 раунде под общим 55 номером на драфте Канадской хоккейной лиги, выступая до этого за фарм-клубы «Спарты» и «Кладно». Год спустя он подписал контракт с другим клубом WHL «Летбридж Харрикейнз». За 2 сезона в Северной Америке Мартин сумел набрать лишь 30 (10+20) очков в 149 матчах, после чего он принял решение вернуться в «Спарту», с которой в том же сезоне стал чемпионом страны.

Следующие 3 сезона Ружичка провёл в клубе «Зноймешти Орли», где за это время набрал 51 (30+21) очко в 165 матчах. Перед началом сезона 2009/10 Мартин заключил соглашение с клубом «Оцеларжи», с которым на следующий год во второй раз в своей карьере поднялся на высшую ступень чешского пьедестала почёта. Это было первое чемпионство в истории команды, а сам Ружичка установил рекорд Экстралиги по заброшенным шайбам, результативным передачам и общему количеству очков в плей-офф.

12 июля 2011 года Мартин подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром», однако перед самым началом сезона он получил травму, поэтому смог дебютировать в КХЛ лишь 1 ноября в домашнем матче против московского «Динамо», который завершился поражением хабаровчан со счётом 2:6, а сам Ружичка сделал результативную передачу. 16 ноября в матче против ханты-мансийской «Югры» Ружичка забросил первую шайбу в лиге, а в серии послематчевых бросков принёс победу своей команде. Всего в своём дебютном сезоне в КХЛ Мартин принял участие в 37 матчах «Амура», записав на свой счёт 16 (11+5) результативных баллов.

22 июня 2012 года Ружичка покинул российский клуб и принял решение вернуться в «Оцеларжи», заключив с клубом однолетнее соглашение. В составе чешского клуба Мартин вновь показал невероятную результативность, набрав 92 (46+46) очка в 64 матчах, и став лучшим игроком чемпионата по голам, передачам и набранным очкам. После этого успеха Ружичка продлил свой контракт с клубом ещё на один сезон.

1 мая 2014 года стало известно, что Мартин Ружичка заключил контракт с клубом КХЛ «Трактор». После двух сезонов в челябинском клубе Ружичка вернулся в Чехию, с сезона 2016/17 выступает за «Тршинец». В 2018 году стал серебряным призером Экстралиги, в следующем сезоне в 3-й раз выиграл чешский чемпионат, а через 2 года стал чемпионом в четвёртый раз. Всех успехов с клубом он достиг в роли ассистента капитана.

Международная 
В составе сборной Чехии Мартин Ружичка принимал участие в чемпионате мира 2010 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды, не набрав, тем не менее, ни одного очка в 8 проведённых матчах. Также Мартин призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2006/07, 2009/10, 2010/11 и 2012/13. Всего на его счету 14 (8+6) очков в 53 матчах за сборную.

Достижения 
 Чемпион Чехии до 20 лет: 2003.
 Чемпион Чехии (4): 2006, 2011, 2019, 2021; вице-чемпион: 2018.
 Чемпион мира 2010.
 Лучший игрок плей-офф чемпионата Чехии 2011.
 Лучший хоккеист чемпионата Чехии 2011.
 Рекордсмен плей-офф по заброшенным шайбам (17), передачам (16) и общему количеству очков (33) чемпионата Чехии 2011.
 Лучший снайпер (42 шайб), ассистент (41 передача), бомбардир (83 очка), игрок по голам (19 шайб) в большинстве чемпионата Чехии 2013.
 Лучший игрок по голам (14 шайб) в большинстве чемпионата Чехии 2014.
 Лучший игрок по победным голам (8 шайб) в большинстве чемпионата Чехии 2017.
 Рекордсмен плей-офф по заброшенным шайбам (11), передачам (7) и общему количеству очков (18) чемпионата Чехии 2019.
 Лучший ассистент (44 передачи) чемпионата Чехии 2021.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 4 мая 2021 года

Международная

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Эверетт Силвертипс»
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой